Il y a  en Nouvelle-Zélande d'une surface supérieure à un hectare. Ces derniers sont de types et d'origines variés. Un grand nombre des lacs du centre de l'Île du Nord résultent d'un cratère volcanique tandis que la majorité des lacs à proximité des Alpes du Sud sont liés à la présence des glaciers. Les réservoirs à vocation hydroélectrique sont communs dans le , le Central Otago et le long du fleuve Waikato.

Les plus importants 
Il y a:
 41 lacs avec une superficie supérieure à  ()
 229 lacs > ()
  > ()

Les plus grands lacs en superficie:
 Lac Taupo - 
 Lac Te Anau - 
 Lac Wakatipu -

Les plus profond 
 Île du Nord: 
 Lac Waikaremoana - 

 Île du Sud: 
 Lac Hauroko -  (Lacs les plus profonds de Nouvelle-Zélande)
 Lac Manapouri - 
 Lac Wakatipu -

Île du Nord

Région du Northland

Auckland 
Nombre des lacs de la région de Auckland sont des réservoirs, construits afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable de la zone urbaine.

Waikato

Bay of Plenty

Gisborne

Hawke's Bay

Taranaki

Manawatu-Wanganui

Wellington

Île du Sud

Tasmanie

Marlborough

Côte Ouest

Canterbury

Otago

Southland

Autres îles

Chatham Islands

Kermadec Islands

Ross Dependency

Références

Liens externes 

 Informations géographiques sur le site officiel du gouvernement néo-zélandais

Nouvelle-Zelande
Lacs